Руслана Александровна Сушко (Кириченко) (род. 22 февраля 1975, Белая Церковь, Киевская область УССР, СССР) — украинская баскетболистка, выступавшая в амплуа защитника. Чемпионка Европы по баскетболу в 1995 году. Заслуженный мастер спорта Украины.

Биография 
Сушко Руслана начала заниматься баскетболом в спорт интернате с 14 лет. Окончив школу, играла в юношеской сборной СССР, с которой в 1991 году завоевала «золотую» медаль на чемпионате Европы. В этом же году Руслану пригласили в один из сильнейших клубов СССР киевское «Динамо», где она выиграла чемпионат СНГ и становилась пятикратной чемпионкой Украины.

В 1995 году она была в составе «золотой» сборной Украины на чемпионате Европы в Чехии, отыграв 8 матчей. Участница Олимпийских игр 1996 года. В 1997 году она решила попробовать свои силы в российском первенстве. Сыграв 14 игр за новосибирское «Динамо-Энергия» (7,6 очков, 3,0 подборов, 2,9 результативных передач в среднем) Руслана из-за нарушений контракта покинула команду и уехала в Киев .

Затем она выступала в Литве и Болгарии, становясь чемпионкой национальных первенств. В 2002 году Руслана вернулась на Украину, где и закончила карьеру баскетболистки, став девятикратной чемпионкой Украины.

В настоящее время Руслана Сушко является кандидатом наук по физическому воспитанию и спорту, старшим преподавателем кафедры спортивных игр Национального Университета Физической культуры и Спорта. В 2012 году была помощником главного тренера юниорской сборной Украины в розыгрыше чемпионата Европы Дивизиона «В».

Статистика выступлений за сборную Украины (средний показатель)

Достижения 
 Чемпион Европы: 1995
 Чемпион Европы среди кадеток: 1991
 Серебряный призёр Евролиги ФИБА: 1992
 Чемпион СНГ: 1992
 Чемпион Украины: 1992—1996, 2003—2006
 Серебряный призёр чемпионата Украины: 1997
 Чемпион Литвы: 1999
 Чемпион Болгарии: 2001
 Серебряный призёр чемпионата Болгарии: 2002
 Обладатель Кубка Болгарии: 2002.

Примечания

Ссылки 
 СУШКО: «Обидно было проигрывать Австралии»
 Статистика Русланы Кириченко в Чемпионате России
 Статистика Русланы Кириченко на оф. сайте ФИБА-Европа 

Баскетболисты Украины
Заслуженные мастера спорта Украины
Игроки ЖБК «Динамо» Киев
Игроки ЖБК «Динамо» Новосибирск
Игроки ЖБК «Лайсве»
Игроки ЖБК «Казачка-КПУ»
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы Европы по баскетболу